

Anno 
 328 o 328 a.C.

Matematica 
 328 (numero)